Champions bezeichnet:
 Champions (1982), US-amerikanisches Filmdrama von Jason Miller (That Championship Season)
 Champions, Originaltitel des Sportfilms Sein größter Sieg von John Irvin aus dem Jahr 1983
 Champions, Alternativtitel des Actionfilms Karate Tiger – The Champions aus dem Jahr 1996
 Champions (2009), Schweizer Filmkomödie von Riccardo Signorell
 Champions (Fernsehserie), US-amerikanische Sitcom
 Champions (Rollenspiel), ein Pen & Paper-Rollenspiel
 Champions (Restaurant), eine mit Marriott International verbundene Restaurantkette